Бельяр () – французская фамилия. Известные носители:
 Бельяр, Адольф – французский поэт.
 Бельяр, Огюстен Даниэль – военачальник армии Наполеона.
 Бельяр, Эдмонд-Жозеф – французский художник.